Civitella di Romagna, commune italienne de la province de Forlì-Césène, en Émilie-Romagne. 
Civitella Paganico, commune italienne de la province de Grosseto, en Toscane. 
Civitella Roveto, commune italienne de la province de L'Aquila, dans les Abruzzes.  
Civitella Casanova, commune italienne de la province de Pescara, dans les Abruzzes. 
Civitella d'Agliano, commune italienne de la province de Viterbe, dans le Latium. 
Civitella del Tronto, commune italienne de la province de Teramo, dans les Abruzzes. 
Civitella Alfedena, commune italienne de la province de L'Aquila, dans les Abruzzes.  
Civitella San Paolo, commune italienne de la province de Rome, dans le Latium.  
Civitella in Val di Chiana, commune italienne de la province d'Arezzo, en Toscane. 
Civitella Messer Raimondo, commune italienne de la province de Chieti, dans les Abruzzes.

Voir aussi
Moio della Civitella, commune italienne de la province de Salerne, en Campanie.